ВПГ — аббревиатура.

Значения:
 Вирус простого герпеса
 Вятская православная гимназия